Се́ргеевка – название населённых пунктов, и рек.

Населённые пункты

Беларусь 
 Сергеевка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Сергеевка — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Сергеевка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Сергеевка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Сергеевка — исчезнувшее село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Сергеевка — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2000-е годы.
 Сергеевка — город, центр района Шал Акына, Северо-Казахстанская область.
 Сергеевка — прежнее, до 1990-х годов, название села Тепсен-Карабулак Мугалжарского района Актюбинской области.
 Сергеевка — прежнее, до 1993 годов, название села Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области.
 Сергеевка — прежнее, до 1992 годов, название села Кайнар Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

Молдова 
 Сергеевка — село в Дрокиевском районе.

Россия 
Алтайский край
 Сергеевка — село в Кулундинском районе.
 Сергеевка — исчезнувшее село в Кулундинском районе.

Амурская область
 Сергеевка — село в Благовещенском районе.

Башкортостан
 Сергеевка — село в Благовещенском районе.
 Сергеевка — село в Буздякском районе.
 Сергеевка — село в Дюртюлинском районе.
 Сергеевка — село в Мелеузовском районе.
 Сергеевка — село в Миякинском районе.
 Сергеевка — село в Стерлибашевском районе.
 Сергеевка — село в Уфимском районе.
 Сергеевка — село в Фёдоровском районе.

Белгородская область
 Сергеевка — село в Старооскольском городском округе.

Брянская область
 Сергеевка — село в Дубровском районе.
 Сергеевка — деревня в Карачевском районе.
 Сергеевка — посёлок в Клинцовском районе.
 Сергеевка — посёлок в Почепском районе.

Воронежская область
 Сергеевка — посёлок в Аннинском районе.
 Сергеевка — хутор в Кантемировском районе.
 Сергеевка — село в Панинском районе.
 Сергеевка — село в Подгоренском районе.
 Сергеевка — деревня в Терновском районе.
 Сергеевка — посёлок в Эртильском районе.

Ивановская область
 Сергеевка — деревня в Ивановском районе.
 Сергеевка — деревня в Кинешемском районе.
 Сергеевка — деревня в Южском районе.
 Сергеевка — деревня в Юрьевецком районе.

Калининградская область
 Сергеевка — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Сергеевка — деревня в Куйбышевском районе, упразднён в 2003 году.
 Сергеевка — деревня в Малоярославецком районе.
 Сергеевка — деревня в Мосальском районе.

Кемеровская область
 Сергеевка — село в Яйском районе.

Красноярский край
 Сергеевка — деревня в Ирбейском районе.
 Сергеевка — деревня в Манском районе.

Курганская область
 Сергеевка — деревня в Петуховском районе, упразднена в 1964 году.

Курская область
 Сергеевка — село в Глушковском районе.
 Сергеевка — деревня в Золотухинском районе.
 Сергеевка — деревня в Льговском районе.
 Сергеевка — деревня в Фатежском районе.
 Сергеевка — деревня в Щигровском районе.

Липецкая область
 Сергеевка — деревня в Воловском районе.
 Сергеевка — деревня в Добринском районе.
 Сергеевка — деревня в Становлянском районе.

Московская область
 Сергеевка — деревня в городском округе Подольск.
 Сергеевка — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область
 Сергеевка — село в Большеболдинском районе.

Новосибирская область
 Сергеевка — деревня в Купинском районе.
 Сергеевка — село в Кыштовском районе.

Омская область
 Сергеевка — село в Оконешниковском районе.
 Сергеевка — деревня в Тюкалинском районе.
 Сергеевка — деревня в Калачинском районе.

Оренбургская область
 Сергеевка — деревня в Бузулукском районе, упразднена в 1999 году.
 Сергеевка — село в Курманаевском районе.
 Сергеевка — село в Сакмарском районе.

Орловская область
 Сергеевка — деревня в Залегощенском районе.
 Сергеевка — деревня в Колпнянском районе.
 Сергеевка — деревня в Новодеревеньковском районе.

Пензенская область
 Сергеевка — деревня в Бессоновском районе.

Пермский край
 Сергеевка — деревня в Верещагинском районе.

Приморский край.
 Сергеевка — село в Партизанском районе.
 Сергеевка — село в Пограничном районе.
 Сергеевка — до 1964 году название села Люблино в Ханкайском районе.

Ростовская область
 Сергеевка — село в Кашарском районе.
 Сергеевка — село в Миллеровском районе.
 Сергеевка — село в Тарасовском районе.

Рязанская область
 Сергеевка — деревня в Ермишинском районе.
 Сергеевка — деревня в Клепиковском районе.
 Сергеевка — деревня в Рязанском районе.

Самарская область
 Сергеевка — село в Красноярском районе.

Саратовская область
 Сергеевка — деревня в Аркадакском районе.

Смоленская область
 Сергеевка — деревня в Духовщинском районе.
 Сергеевка — деревня в Рославльском районе.
 Сергеевка — деревня в Угранском районе.
 Сергеевка — деревня в Шумячском районе.

Тамбовская область
 Сергеевка — деревня в Знаменском районе.
 Сергеевка — посёлок в Сампурском районе.

Татарстан
 Сергеевка — село в Лениногорском районе.

Тверская область
 Сергеевка — деревня в Калининском районе.
 Сергеевка — деревня в Конаковском районе.

Тульская область
 Сергеевка — деревня в Белевском районе.
 Сергеевка — деревня в Каменском районе.
 Сергеевка — деревня в Новомосковском районе.
 Сергеевка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.

Тюменская область
 Сергеевка — деревня в Уватском районе.

Удмуртия
 Сергеевка — деревня в Глазовском районе.

Хабаровский край
 Сергеевка — село в Хабаровском районе.

Чувашия
 Сергеевка — деревня в Моргаушском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Сергеевка — бывшее село, включённое в состав Симферополя.
 Сергеевка — исчезнувшее село в Симферопольском районе.
 Сергеевка — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
Волынская область
 Сергеевка — село в Гороховском районе.

Днепропетровская область
 Сергеевка — село в Апостоловском районе.
 Сергеевка — село в Солонянском районе.
 Сергеевка — село в Софиевском районе.
 Сергеевка — село в Томаковском районе.
 Сергеевка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Сергеевка — село в Никольском районе.
 Сергеевка — село в Покровском районе, Ивановский сельсовет.
 Сергеевка — село в Покровском районе, Сергеевский сельсовет.
 Сергеевка — село в Славянском районе.

Житомирская область
 Сергеевка — село в Емильчинском районе.

Запорожская область
 Сергеевка — село в Вольнянском районе.
 Сергеевка — село в Новониколаевском районе.
 Сергеевка — село в Приазовском районе, ликвидировано в 1994 году.

Кировоградская область
 Сергеевка — село в Благовещенском районе.

Луганская область
 Сергеевка — село в Сватовском районе.

Николаевская область
 Сергеевка — село в Березнеговатском районе.
 Сергеевка — село в Братском районе.
 Сергеевка — село в Казанковском районе.

Одесская область
 Сергеевка — посёлок городского типа, Белгород-Днестровском районе.
 Сергеевка — село в Любашёвском районе.
 Сергеевка — село в Саратском районе.
 Сергеевка — село в Кодымском районе.

 Полтавская область
 Сергеевка (до 2016 г. — Краснознаменка) — село в Гадячском районе.

Ровненская область
 Сергеевка — село в Гощанском районе.
 Сергеевка — село в Ровненском районе.

Сумская область
 Сергеевка — село в Белопольском районе.

Харьковская область
 Сергеевка — село в Краснокутском районе.
 Сергеевка — село в Лозовском районе.
 Сергеевка — село в Шевченковском районе, село ликвидировано.

Херсонская область
 Сергеевка — село в Великолепетихском районе.
 Сергеевка — село в Геническом районе.
 Сергеевка — село в Каховском районе.
 Сергеевка — село в Новотроицком районе.

Хмельницкая область
 Сергеевка — село в Волочисском районе.

Черниговская область
 Сергеевка — село в Прилукском районе.

Реки 
 Сергеевка — река в Калужской области, приток Булановки.
 Сергеевка — река в Нижегородской области, приток Ветлуги.
 Сергеевка (приток Камы)
 Сергеевка — река в Приморском крае.
 Сергеевка (река, впадает в Татарский пролив)
 Сергеевка (река, впадает в Байкал)

См. также 
 2-я Сергеевка
 Аким-Сергеевка
 Лебедь-Сергеевка
 Верхняя Сергеевка
 Сергиевка
 Сергеев